Послідовність - (сталість) - відповідно до даного принципу для тих чи інших видів угод у різні звітні періоди необхідно використовувати ті самі методи бухгалтерського обліку. Будь-яке порушення цього принципу повинне бути відбито в примітках до документів фінансової звітності й оцінено аудитором. Наприклад, перехід від прямолінійного списання зносу до методу прискореної амортизації чи від методу оцінки товарно-матеріальних запасів за цінами перших за часом закупівель - ФІФО (першим закуплений - першим використаний) до методу оцінки запасів - ЛІФО (закуплений останнім - використаний першим) вимагає обов'язкового відображення в примітках, і після цього новий метод необхідно застосовувати протягом досить довгого часу. Якщо зміна  методу бухгалтерського обліку викликано зміною умов (наприклад, термінів корисної служби основного капіталу), то принцип послідовності (сталості) не порушується.

Посилання 

Бухгалтерський облік і аудит